Wsie i gminy w Czechach:
 Kobylnice – w powiecie Brno
 Kobylnice – w powiecie Kutná Hora
 Kobylnice – w powiecie Mladá Boleslav

Wieś i gmina na Słowacji:
 Kobylnice – w powiecie Svidník